Puu bezeichnet unter anderem:

 Puu Alaea Stream, Fluss auf Hawaii
 Na Pu, Berg auf Hawaii
 Puu o Hewa Reservoir, Stausee auf Hawaii
 Puu, Sublabel des finnischen Plattenlabels Sähkö Recordings

Puu ist der Familienname folgender Personen:
 Tõnu Puu (1936–2020), estnisch-schwedischer Ökonom

Puu ist der Künstlername folgender Personen:
 Anna Puu (* 1982), finnische Popsängerin

Siehe auch:
 Pu